Music of My Mind — музичний альбом Стіві Вандера. Виданий 3 березня 1972 року лейблом Tamla. Загальна тривалість композицій становить 47:53. Альбом відносять до напрямків соул і фанк.

Список пісень

Позиції в хіт-парадах
 1972: Black Albums Chart – No. 6
 1972: Pop Albums Chart – No. 21

Посилання 

Альбоми Стіві Вандера
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone